Tanjung ist der Name folgender indonesischer Orte:
 Tanjung (Südende), Flores
 Tanjung (Südkalimantan)
 Tanjung (Tasikmalaya), Westjava
 Tanjung (Sumedang), Westjava
 Tanjung (Banyumas), Zentraljava
 Tanjung (Boyolali), Zentraljava
 Tanjung (Wonogiri), Zentraljava
 Tanjung (Blora), Zentraljava
 Tanjung (Tulungagung), Ostjava
 Tanjung (Bojonegoro), Ostjava
 Tanjung (Lombok), Kleinstadt auf der Insel Lombok

Tanjung ist die malaiische Bezeichnung für Kap oder Landspitze, z. B. Tanjung Piai.

Tanjung ist der Familienname folgender Personen:
 Chairul Tanjung (* 1962), indonesischer Unternehmer
 Feisal Tanjung († 2013), indonesischer Militär und Politiker
 Ni Tanjung († 2020), indonesische Künstlerin der Art brut